Palugyay Imre (1780–1858) megyés püspök
 Palugyay Imre (1818–1886) statisztikus, jogtörténész, az MTA levelező tagja.